Нуркожа Аралбекович Кайпанов (; Петропавловск, Казахстан) — казахстанский борец вольного стиля, серебряный призёр чемпионата мира, неоднократный чемпион Азии. Представляет Северо-Казахстанскую область.

Карьера 
В 2018 году стал бронзовым призёром чемпионата Азии среди юниоров в весе до 70 кг.

В 2019 году стал Чемпионом Азии в весовой категории до 70 кг.

На чемпионате мира в 2019 года в финале уступил российскому борцу Давиду Баеву.

В 2021 году стал Чемпионом Азии в весовой категории до 74 кг.

Примечания

Ссылки 
 

Борцы Казахстана
Чемпионы Азии по вольной борьбе